CW, Cw eller cw kan avse: 

 CW – informationsöverföring som bygger på att en icke-modulerad signal slås av och på, se Continuous wave
 CW – ISO 3166-1 alpha-2:koden för Curaçao
 .cw – toppdmain för Curaçao
 The CW –  ett amerikanskt tv-nätverk